Барто́сик (, ) — польская и украинская фамилия:

 Бартосик, Людвик Пий (1909—1941) — блаженный Римско-Католической Церкви;
 Бартосик, Николай Григорьевич (1951—2023) — украинский художник.